Ла Рош сир Јон () град је у Француској у региону Лоара, у департману Вандеја.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 50.717.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Гумерсбах
  Coleraine
  Махачкала
  Касерес
  Tambacounda
  Zibo

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској